34. Armee ist die Bezeichnung folgender Großverbände:

 34. Armee (Rote Armee)
 34. Armee (Japanisches Kaiserreich)